То́лшма — река в Костромской (Солигаличский район) и Вологодской (Тотемский район) областях России. Правый приток реки Сухоны.

Длина реки — 157 км, площадь водосборного бассейна — 1540 км².

Этимология названия восходит к угро-финским корням «тол» (ветер) и «ма» (земля).

Толшма начинается из болот неподалёку от деревни Хомутино Солигаличского района Костромской области. Между истоком Толшмы и протекающей неподалёку Костромой проходит водораздел между бассейнами Волги и Северной Двины.

В верхнем течении течёт по глухой, лесной местности, в среднем течении лесные участки чередуются с луговыми. Скорость течения Толшмы небольшая, ширина 20—40 метров.

Толшма впадает в Сухону рядом с деревней Красное и пристанью Усть-Толшма.

Ранее по реке проводился лесосплав.

В селе Никольское на Толшме Тотемского района Вологодской области в период с 1942 по 1950 гг. в местном детдоме жил и учился знаменитый поэт Н. М. Рубцов.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000007759.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 16 км: река Маныловица (пр)
 19 км: река Левакша (лв)
 39 км: река Юрманга (пр)
 61 км: река Синьгома (пр)
 72 км: река Ельшма (пр)
 89 км: река Карица (пр)

Примечания

Литература 
 
 
 

Притоки Сухоны
Реки Солигаличского района
Реки Тотемского района